Ранчо де ла Вирхен има више значења:

 Ранчо де ла Вирхен (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо де ла Вирхен (Тепекоакуилко де Трухано), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо де ла Вирхен (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо де ла Вирхен (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику